Labenz oder Labens ist ein deutscher Orts- und Familienname.
Ortsname:
 Labenz, Gemeinde im Kreis Herzogtum Lauenburg, Schleswig-Holstein, Deutschland
 Labens, 1938 bis 1945 Gulben, Ort im Kreis Allenstein, Ostpreußen, seit 1945: Łabędź (Jonkowo) in der Gmina Jonkowo, Powiat Olsztyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen* Labenz, nach 1942: Labens, Ort im Kreis Briesen, Westpreußen, seit 1945: Łabędź (Wąbrzeźno) in der Gmina Wąbrzeźno, Powiat Wąbrzeski, Woiwodschaft Kujawien-Pommern, Polen
 Labenz, Ort im Kreis Dramburg, Pommern, seit 1945: Łabędzie (Drawsko Pomorskie) in der Gmina Drawsko Pomorskie, Powiat Drawski, Woiwodschaft Westpommern, Polen
 Labenz, Ort im Kreis Lauenburg in Pommern, seit 1945: Łebieniec in der Gmina Wicko, Powiat Lęborski, Woiwodschaft Pommern, Polen
 Labenz, Ort im Kreis Neustettin, Brandenburg/Pommern, seit 1945: Łabędz (Szczecinek) in der Gmina Szczecinek, Powiat Szczecinecki, Woiwodschaft Westpommern, Polen

Familienname:
 Norbert Labenz (* 1929), deutscher Bildhauer und Dichter